Министр сообщения Латвии входит в Кабинет министров Латвии, возглавляя министерство сообщения Латвии. Действующим министром сообщения с 23 января 2019 года является Талис Линкайтс.

Министры сообщения Латвийской Республики

Примечания 

Министры сообщений Латвии
Списки:Латвия